

Carriera
La sua carriera si è svolta tutta su motociclette di piccola cilindrata, in classe 50 e, una volta uscita dai calendari internazionali la 50, in classe 80.

Nelle competizioni del motomondiale è stato presente dall'edizione del 1972 sino a quella del 1987, ottenendo tre successi nei singoli Gran Premi e un totale di 12 piazzamenti sul podio.

La sua annata migliore è stata il 1981, quando, oltre a diventare campione nazionale olandese in classe 50, ha ottenuto il secondo posto nel motomondiale classe 50 alle spalle dello spagnolo Ricardo Tormo.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 80

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni